Erol Bulut – allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Gamze Bulut – mezzofondista e siepista turca
 Kerem Bulut – calciatore australiano
 Onur Bulut – calciatore tedesco
 Sude Bulut – taekwondoka turca
 Umut Bulut – calciatore turco